Хельмут Йезерер (; ,  — ) — немецкий офицер, гауптман вермахта в годы Второй мировой войны, оберст-лейтенант бундесвера.

Один из последних кавалеров Рыцарского креста Железного креста (награждён 30 апреля 1945).

Биография 
В вермахт вступил в 1934 году. В 1935 году — унтер-офицер, в 1937 году — лейтенант, в 1940 году — обер-лейтенант.

На 30 апреля 1945 года в звании гауптмана командовал II / 215-м штурмовым пехотным полком. В конце войны взят в советский плен. До сентября 1949 года находился в ИТЛ в СССР.

1 апреля 1956 году в качестве майора вступил в бундесвер. 31 марта 1971 года вышел в отставку в звании оберст-лейтенанта.

Награды 
 Железный крест 2-го и 1-го класса
 Нагрудный штурмовой пехотный знак в серебре
 Медаль «За зимнюю кампанию на Востоке 1941/42»
 Нагрудный знак «За ранение» в чёрном
 Нагрудный знак «За ранение» в серебре
 Нагрудный знак «За ближний бой» в бронзе
 Рыцарский крест Железного креста (30 апреля 1945)

Ссылки 
 Helmut Jeserer
 https://www.tracesofwar.com/persons/70095/Jeserer-Helmut.htm Helmut Jeserer

Офицеры вермахта
Персоналии:Бундесвер
Столетние долгожители Германии